Васи́лий Влади́мирович Петро́в:
 Петров, Василий Владимирович (1761—1834) — русский физик, академик Петербургской академии наук.
 Петров, Василий Владимирович (в монашестве Варфоломей; род. 1972) — игумен Русской православной церкви, наместник Николо-Угрешского ставропигиального мужского монастыря.